Barry B. Longyear – autore di fantascienza, sceneggiatore e glottoteta statunitense
 John Munro Longyear – imprenditore e politico statunitense
 John W. Longyear – politico e giudice statunitense
 Judith Q. Longyear – matematica statunitense